Christus am Kreuz ist das Thema folgender Kunstwerke:

 Christus am Kreuz (Victoria and Albert Museum), Bleiglasmalerei von Christoph Remisch, 1539/1540
 Christus am Kreuz (Velázquez), Diego Velázquez zugeschriebenes Gemälde, 1631